Психология восприятия — раздел психологии, изучающий процесс формирования субъективного образа целостного предмета, непосредственно воздействующего на анализаторы. В отличие от ощущений, отражающих лишь отдельные свойства предметов, в образе восприятия (отражении в субъективном плане реальных предметов или их свойств, с которыми взаимодействует деятельный субъект) в качестве единицы взаимодействия представлен весь предмет, в совокупности его свойств.

В воспринимаемом предмете ведущим может оказаться либо одно, либо другое качество, от чего зависит, информация от какого анализатора будет признана приоритетной. В соответствии с этим различают зрительное, слуховое, осязательное, вкусовое и обонятельное восприятие.

Восприятие запаха 

Психология восприятия запаха — процессы, связанные со способностью человека воспринимать и идентифицировать запахи.

Восприятие цвета 

Психология восприятия цвета — способность человека воспринимать, идентифицировать и называть цвета.

Восприятие звука 

Психоаку́стика — научная дисциплина, изучающая психологические и физиологические особенности восприятия звука человеком.

Восприятие пространства 

Восприятие пространства — способность человека воспринимать пространственные характеристики окружающего мира: величину и форму предметов, а также их взаимное расположение.

Восприятие рекламы 

Психологическое воздействие рекламы осуществляется по этапам:

 привлечение внимания;
 возбуждение интереса;
 убеждения;
 принятия решения.

Каждый этап воздействия между собой взаимосвязан, и нарушение последовательности этапов или исключение какого-либо из них приводит к тому, что человек не воспринимает рекламу, и она не достигает цели.

На восприятие рекламы может повлиять множество факторов, причем как позитивно, так и негативно. Например:

 голос диктора в радиорекламе может снизить общее впечатление о сообщении, хотя содержание рекламной информации для радиослушателей представляет интерес;
 рекламное объявление в газете может остаться незамеченным среди прочих объявлений из-за небольшого размера, хотя с точки зрения графического изображения и подачи текста оно выполнено на высоком профессиональном уровне.

В зависимости от психологии каждого человека и восприятие рекламы будет происходить по-разному. Насколько будет воспринята реклама зависит от:

 круга интересов предполагаемого покупателя;
 его потребностей;
 социального и материального положения;
 профессии;
 образования;
 возраста.

Примечания

Ссылки 
 
 

Психология восприятия